Нурадилово — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия.

Образует муниципальное образование село Нурадилово со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено к северу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — сёла Баташюрт и Османюрт, на северо-западе — село Борагангечув, на юго-западе — село Хамавюрт, на юго-востоке — село Солнечное.

История 
В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР село Дауд-Отар переименовано в Нурадилово.
Село Нурадилово названо честь Ханпаши Нурадилова — Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны.

Население 

Национальный состав (2002):
 чеченцы — 3,115 чел. (98,9 %),
 аварцы — 13 чел. (0,4 %),
 кумыки — 5 чел. (0,2 %),
 русские — 4 чел. (0,1 %),
 даргинцы — 1 чел. (0,1 %),
 другие национальности — 11 чел. (0,3 %).

Спорт 
Сейчас в селе есть: футбольное поле, мини футбольная площадка, спортзал для занятий боксом и борьбой, волейбольная площадка, тренажерный зал.

Известные уроженцы 
Исмаил Мусхабов — дагестанский и чеченский композитор, народный артист Чеченской республики.

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана
Ханпаша Нурадилов